CR929 — проект перспективного совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта на 250—300 пассажиров. Разрабатывался российской «Объединённой авиастроительной корпорацией» и китайской COMAC.

Базовая модель должна была называться CR 929—600; младшая версия — CR 929—500; старшая версия — CR 929—700.
Отмечается, что латинские буквы C и R обозначают названия государств, участвующих в проекте: С — China, R — Russia.

История 
Соглашение о кооперации подписано в 2014 году, во время визита российского президента Владимира Путина в Пекин.
Поставки серийных  широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётов (ШФДМС) заказчикам планировались через 10—12 лет после запуска проекта, ориентировочно в 2026—2027 годах; вся программа рассчитана до 2045 года.

Модель самолёта впервые продемонстрировали в ноябре 2016 года на международном аэрокосмическом салоне China Airshow в городе Чжухай.

29 сентября 2017 года проект самолёта получил официальное название CR929.

2018
6 июня 2018 года заявлено о согласовании ОАК и COMAC общего вида широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта.

6 ноября 2018 года на авиасалоне China Airshow в Чжухае представили полномасштабный макет части самолёта.

2019
В России выставочный стенд с информацией о самолёте был впервые представлен на МАКС-2019.

По состоянию на ноябрь 2019 года, стороны не могли договориться, кто будет проводить сертификацию, то есть чей по сути это будет самолёт.

В 2019 году ожидалось заключение первых твёрдых контрактов. Первый полёт должен состояться не позже 2022 года.

2020
В сентябре 2021 корпорация COMAC начала собирать первый образец лайнера.

2021
15 марта 2021 года в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) сообщили о завершении очередной фазы испытаний модели CR929. Специалисты и учёные провели исследования в аэродинамической трубе Т-128 базовой модели самолёта с серповидной законцовкой крыла на срывные явления на концах крыла, как при малых, так и при больших скоростях полёта.

1 сентября 2021 в Китае был опубликован «План развития гражданской авиации (2021—2025)». 
На тот момент потребность китайского рынка в широкофюзеляжных самолётах на следующие 20 лет оценивалась в 1200 штук, российского — от 50 до 120.
Всего по программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет около 800 лайнеров.

В сентябре было сообщено, что началась сборка первого экземпляра CR929.

17 ноября 2021 очно в Технопарке «Сколково» и онлайн на площадке ИННОПРОМ Online прошёл IX Форум «Композиты без границ». В ходе форума генеральный директор АО «АэроКомпозит», первый заместитель генерального директора корпорации «Иркут» Анатолий Гайданский заявил, что предприятие начало изготавливание прототипов и ведет отработку технологических процессов композитного крыла для CR929.

2022
В июле 2022 года в гонконгских СМИ появились сообщения о возможном сокращении участия России или даже её выходе из проекта. Причинами указывается то, что Китай намерен заменить часть российских технологий на западные, приглашает к участию западных производителей и не хочет делить с российскими партнёрами прибыль на ключевом — китайском — рынке.

17 июня 2022 в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Минпромторга России Д. Мантуров заявил, что в связи с санкциями против российской гражданской авиации и возможными рестрикциями в отношении Китая из-за Тайваня проект российско-китайского самолёта CR929 будет пересмотрен и переформатирован только под российские и китайские комплектующие.

29 июня 2022 вице-премьер Ю. Борисов заявил о сокращении участия России в проекте создания самолета с Китаем, указав на то, что проект «идет в принципе не в том русле, которое нас устраивает».

Как заявил в интервью ТАСС в декабре 2022 Д. Мантуров, российская сторона может сократить свое участие в проекте до поставщика компонентов; следующий этап переговоров с китайскими партнерами намечен на первый квартал 2023 года.

15 сентября 2022 на конференции World Design Capital 2022 в Шанхае, главный научный сотрудник COMAC академик Китайской инженерной академии У Гуанхуэй сообщил, что началось эскизное проектирование самолёта CR929 .

Кооперация 
Для реализации проекта была создана совместная компания (СП) China-Russia Commercial Aircraft International Corp. Ltd. (, Китайско-российская коммерческая самолётостроительная компания) со штаб-квартирой в Шанхае. Там же был головной офис, отвечающий за стратегию и развитие программы на высшем уровне. Президентом совместного предприятия был Го Бочжи (Guo Bozhi) — глава отдела широкофюзеляжных самолётов COMAC. Председатель совета директоров СП — Олег Евгеньевич Бочаров (заместитель министра промышленности и торговли РФ). Сергей Фоминых (руководитель программ широкофюзеляжных самолётов ПАО «ОАК») был членом совета директоров с российской стороны. Главным конструктором с российской стороны назначен Литвинов Максим Сергеевич, а с китайской — Чен Инчунь (Chen Yingchun).

COMAC должен был разрабатывать и выпускать металлокомпозитный фюзеляж, российский «ОАК» — разрабатывать и производить композитное крыло. Окончательная сборка лайнера должна была производиться в Шанхае, на мощностях COMAC. Инженерный центр находился в Москве.

На конец 2019 года ведутся переговоры с поставщиками компонентов для CR929. Из более чем 100 потенциальных поставщиков почти половина из Китая и России.

В декабре 2022 года вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия может принять решение перейти из со-разработчика в статус поставщика комплектующих в проекте CR929.

Финансирование разработки 
Ожидаемая стоимость разработки самолёта — 13—20 миллиардов долларов США. Россия и Китай участвовали в проекте на равных началах. Разработка лайнера и создание производственных мощностей обошлись в 13 млрд долларов США, ещё 7 млрд долл. пойдут на систему поставки запчастей, маркетинг и поддержку продаж — субсидирование и гарантию остаточной стоимости.

По словам В. Путина, часть расходов по проекту создания двигателя большой тяги для самолёта может покрываться через «Роснефтегаз».

Характеристики 
Базовая версия широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта будет обозначаться как CR 929—600, младшая — CR 929—500, а старшая — CR 929—700.
 CR929-500: 230 кресел, 14 000 км
 CR929-600: 280 кресел, 12 000 км
 CR929-700: 320 кресел, 10 000 км
На первом этапе самолёт получит либо двигатели General Electric, либо Rolls-Royce. На втором этапе (после 2030 года) рассматриваются китайский двигатель , российский ПД-35.

Максимальный взлётный вес — 245 тонн.

Цена самолёта определена в 113,5—117,8 млн долларов; в первый год он должен быть на 20 % дешевле конкурентов.

Ссылки 
 
 COMAC C929 / COMAC C939 / GlobalSecurity — Russian Participation, Design
 Модель перспективного совместного российско-китайского самолёта ШФДМС в блоге bmpd, 1 ноября 2016
 В Китае впервые показали модель российско-китайского авиалайнера ШФДМС (С929) // Ведомости, 31.10.2016
 Китай улетает от России на американских крыльях // Газета.Ru, 9 ноября 2017
 Разработка пермских моторостроителей стала причиной геополитических интриг // пермская интернет-газета «Звезда» — zwezda.su, 2 ноября 2021

 Chinas Traum vom eigenen Langstreckenjet // Die Welt, 16.11.2014
 China and Russia join forces to build new jumbo jet // Popular Science, Feb 13th, 2015

Примечания 

Самолёты Китая
Самолёты России
Самолёты COMAC
Пассажирские самолёты
Проекты самолётов
Широкофюзеляжные самолёты
2022 год в России
2022 год в Китае
2029 год
Дальнемагистральные самолёты